Бурэ-Небельсен — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бурэ-Небельсен, Валерий Анастасович (настоящая фамилия Небельсен; 1899—1955) — русский и советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Бурэ-Небельсен, Юрий Валерьевич (род. 1938) — советский и российский театральный режиссёр, педагог, народный артист России.